Сен-Лу-Терье́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Арденны. Входит в состав кантона Туртерон. Округ коммуны — Вузье.

Код INSEE коммуны — 08387.

Коммуна расположена приблизительно в 185 км к северо-востоку от Парижа, в 75 км севернее Шалон-ан-Шампани, в 23 км к югу от Шарлевиль-Мезьера.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 162 человека.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 106 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 80 были экономически активными, 26 — неактивными (показатель активности — 75,5 %, в 1999 году было 74,2 %). Из 80 активных работали 76 человек (42 мужчины и 34 женщины), безработных было 4 (3 мужчин и 1 женщина). Среди 26 неактивных 7 человек были учениками или студентами, 13 — пенсионерами, 6 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
  (XII век). Памятник истории с 1984 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Арденны